Стерилиза́ция, или дефертилиза́ция, — процесс лишения животных способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются). Способность к спариванию при этом сохраняется.

Применение

Стерилизация человека 

Стерилизация человека используется как один из методов контроля рождаемости, а также по медицинским показаниям (реже по религиозным мотивам — например, кастрация у скопцов) и уровню дохода (стерилизация бедняков в странах Латинской Америки).

В XX веке насильственная стерилизация применялась в некоторых странах для сокращения численности «неполноценных» народов или социальных групп. Эта практика опиралась на положения «евгеники» — учения, разработанного Френсисом Гальтоном и теорию социального дарвинизма Герберта Спенсера. В начале XX века законы о принудительной стерилизации преступников и «слабоумных» были приняты в Канаде, скандинавских странах, 30 американских штатах и в Германии.

В 1927 году решение Верховного суда США по делу Бак против Белла подтвердило законность статута о принудительной стерилизации «неполноценных» людей, включая умственно отсталых с целью «защиты и здоровья нации». Объёмы стерилизации в США росли с 1927 года до дела Скиннера против Оклахомы, создавшего основания для предотвращения стерилизаций. К 1963 году законы о стерилизации почти никогда не применялись на практике. Закон штата Вирджиния о стерилизации был отменён в 1974 году.

Однако стерилизация массово проводилась в отношении индейских женщин в 1960-70-е годы, в результате чего возможности деторождения лишились 25 % женщин в возрасте от 15 до 44 лет, а рождаемость у коренных жителей США упала с более трех детей на одну женщину до 1.8 ребенка.

В соответствии с Римским статутом, принудительная стерилизация людей рассматривается Международным уголовным судом как преступление против человечности.

Согласно закону КНР о контроле рождаемости, проводить насильственные операции по стерилизации запрещено, однако периодически поступают сообщения о том, что местные чиновники проводят эту процедуру именно насильственным способом.

Стерилизация человека использовалась в некоторых странах (например, в нацистской Германии) как один из инструментов негативной евгеники. На заключённых концлагерей нацистской Германии проводились медицинские эксперименты, в том числе по стерилизации.

В 1960-е годы правительство Индии, обеспокоенное ростом численности населения, использовало стерилизацию с целью ограничения рождаемости. К 1970-м годам были определены программы и целевые показатели стерилизации граждан. Был предпринят ряд мер, направленных на поощрение граждан: сельскохозяйственные кредиты выдавались только при наличии сертификата о стерилизации, у многодетных родителей не принимали в школу более трех детей, заключенные не получали условно-досрочного освобождения. Эти меры вошли в историю как «Эффект Санджая», сына премьер-министра тех лет Индиры Ганди. Есть данные о принудительной стерилизации. Ажиотаж по поводу стерилизации пошел на спад после выборов 1977 года, хотя программы добровольной стерилизации время от времени появлялись в разных индийских штатах и позднее.

По данным индийского правительства в 2003—2014 гг. была стерилизована каждая третья индийская женщина, а более тысячи подобных операций закончились летальным исходом.

По данным двухгодичного исследования, проведенного корреспондентом Би-би-си Натальей Антелава, в Узбекистане действует с 1999 года программа принудительной стерилизации женщин детородного возраста, через эту процедуру уже прошли десятки тысяч женщин. Узбекское министерство иностранных дел категорически отрицает наличие данной программы..

В России добровольная стерилизация как метод контрацепции разрешена с 1990 года. Ее могут провести по письменному заявлению гражданина не моложе 35 лет или имеющего двух и более детей. По состоянию на 2007 год в стране было зарегистрировано 17,7 тыс. подобных операций, из которых 81 % — женские.

Стерилизация животных 
Стерилизация бездомных животных используется в сочетании с вакцинацией в Бангладеш, Индии, России, Украине, Молдавии и некоторых других странах для контроля численности бездомных животных и предотвращения распространения бешенства.

Стерилизация домашних животных, обычно собак или кошек, применяется из заботы об их здоровье (к примеру, для предотвращения гнойной пиометры), в случаях, когда появление потомства животных нежелательно для хозяина, а также в случаях, когда обязательная стерилизация предусмотрена законодательством, например в некоторых штатах США с целью предотвращения пополнения популяции бездомных животных.

Методы стерилизации 

Методы хирургической стерилизации:
 Вазэктомия
 «Трубная окклюзия» — перетягивание фаллопиевых труб
 Гистерэктомия
 Овариогистерэктомия
 Кастрация

Кроме хирургических, существуют и другие способы стерилизации — например, медикаментозные и радиационные.

Некоторые пестициды являются стерилизаторами — препятствуют размножению.

См. также 
 Принудительная стерилизация
 Контрацепция

Примечания

Литература 
 
 Тимофеев С. В., Позябин С. В., Попова Н. А. Основы лапароскопии у мелких домашних животных //М.: — ФГОУ ВПО МГАВМиБ. — 2011. — 2 п.л. (30с).
 Шихова Л. Р., Гуменюк К. Е., Выставной А. Л. Стерилизация как способ коррекции поведения кошек. Вестник Омского государственного аграрного университета, № 2, 2014, с.60-62.
 Todd R. Tams, DVM, DACVIM and Clarence A. Rawlings, DVM, PhD, DACVS. «Small Animal Endoscopy» 3rd edition, Rawlings, Copyright © 2011, 1999, 1990 by Mosby, Inc., Anaffiliate of Elsevier Inc.P.696. ISBN 9780323055789.
 

 
Модификации половых органов